La Primeira Divisão 1975-1976 è stata la 38ª edizione della massima serie del campionato portoghese di calcio e si è conclusa con la vittoria del , al suo ventiduesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Rui Jordão () con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1975-76 e qualificato in Coppa dei Campioni 1976-1977.
 Boavista vincitore della Taça de Portugal 1975-1976 e qualificato in Coppa delle Coppe 1976-1977.
  Belenenses e Porto qualificati in Coppa UEFA 1976-1977.
  UFCI Tomar, Farense e GD CUF retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (23)
 Minor numero di sconfitte: ,  (3)
 Miglior attacco:  (94 gol segnati)
 Miglior difesa:  (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+74)
 Maggior numero di pareggi: , , ,  (10)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (19)
 Peggior attacco:  (15 gol segnati)
 Peggior difesa: ,  (65 gol subiti)
 Peggior differenza reti: ,  (-35)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1975-1976

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Campionato portoghese di calcio